Sesarma är ett släkte av kräftdjur. Sesarma ingår i familjen Sesarmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Sesarma